Abendstein steht für:
 Abendstein (Namibia), Berg in Namibia
 Abendstein (Brandenberger Alpen), Berggipfel in Tirol, Österreich